Per Trattato di Berwick si può intendere.

Trattato di Berwick, un trattato tra Edoardo III d'Inghilterra e Davide II di Scozia, nel 1357
Trattato di Berwick, un trattato tra il conte di Angus e l'Inghilterra, nel 1526
Trattato di Berwick, un trattato tra il duca di Chatelherault e la regina Elisabetta I d'Inghilterra, nel 1560
Trattato di Berwick, un accordo di mutua difesa tra la regina Elisabetta I d'Inghilterra e re Giacomo VI di Scozia, nel 1586
Trattato di Berwick, un trattato tra Inghilterra e Scozia, nel 1639